Příjmení Gromov () má více nositelů:

 Boris Vsevolodovič Gromov (* 1943), bývalý sovětský a ruský vojenský velitel, byvší gubernátor Moskevské oblasti
 Michail Leonidovič Gromov (* 1943), rusko-francouzský matematik

Ruská příjmení